Elsenburg (Maarssen) - buitenplaats bij het Nederlandse dorp Maarssen
 Buitenplaats Elsenburg (Rijswijk) - buitenplaats bij Rijswijk
 Thomas Elsenburg - Nederlands politicus van de KVP en later het CDA, burgemeester van Geleen